Die BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2016 waren ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2016 in Luxemburg. Das Hallen-Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 17. bis 22. Oktober 2016 parallel zum Kremlin Cup in Moskau statt. Hauptsponsor war die luxemburgische Bank BGL BNP Paribas.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Misaki Doi und im Doppel die Paarung Mona Barthel und Laura Siegemund.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2016 fand vom 15. bis zum 17. Oktober 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld der Einzelkonkurrenz.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Roeser